Bentley je britská automobilka. Další významy slova jsou:

příjmení
 Arnold Bentley (1913–2001), anglický hudební pedagog a psycholog
 David Bentley (* 1984), anglický fotbalista
 Dierks Bentley (* 1975), americký zpěvák
 Doug Bentley (1916–1972), kanadský hokejista
 Elizabeth Bentley (1908–1963), americká špiónka
 John Bentley, více nositelů
 Naomi Bentley (* 1982), anglická herečka
 Richard Bentley (teolog) (1662–1742), anglický teolog a literární kritik
 Robert J. Bentley (* 1943), americký politik
 Samantha Bentley (* 1987), americká pornoherečka
 Walter Owen Bentley (1888–1971), anglický podnikatel, zakladatel firmy Bentley
 Wes Bentley (* 1978), americký herec
 Wilson Bentley (1865–1931), americký fotograf

místopisné jméno
 Bentley (Alberta), město v Kanadě
 Bentley (Hampshire), vesnice v Anglii
 Bentley (Illinois), město v USA
 Bentley (Kansas), město v USA
 Bentley (Suffolk), vesnice v Anglii

Externí odkazy